

Patronyme
Rumi est un patronyme arabe renvoyant aux origines romaines de son titulaire, notamment porté par :
 Suhayb ar-Rumi (), un compagnon de Mahomet ;
 Ibn Al-Roumi (836-896) est un poète arabe ;
 Al-Ádlí ar-Rúmí (), un joueur de chatrang ;
 Yaqout al-Rumi (1179-1229) est un biographe et un géographe syrien ;
 Jalal ud Din Rumi (1207-1273) est un poète et mystique persan qui a profondément influencé le soufisme ;
 Qadi-zadeh Roumi (1364-1436) est un mathématicien et astronome arabo-musulman ;
 Ouhoud Al-Roumi est une femme politique émiratie.

Pseudonyme
 Rumi (née en 1978), rappeuse japonaise.

Voir aussi

 Rumí, patronyme espagnol.
 Alphabet latin adapté pour écrire la langue malaise.

Homonymie de patronyme